

Sigle
 Joint Research Center  – Centro comune di ricerca è una direzione generale della Commissione europea
 Jordan Red Crescent – Società nazionale giordana di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale

Codici 
 JRC – codice aeroportuale IATA del Rochester Municipal Heliport, Rochester, Stati Uniti